Als Geological Survey werden die staatlichen geologischen Dienste in englischsprachigen Ländern bezeichnet:

Australien:
 Geological Survey of New South Wales
 Geological Survey of Queensland
 Geological Survey of South Australia
 Geological Survey of Victoria
 Geological Survey of Western Australia

Großbritannien:
 British Geological Survey

Indien:
 Geological Survey of India

Kanada:
 Geological Survey of Canada

Südafrika:
 Geological Survey of Natal and Zululand, historisch

Vereinigte Staaten von Amerika:
 United States Geological Survey